Magellania är ett släkte av armfotingar. Magellania ingår i familjen Terebratellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Magellania